Городско́е поселе́ние Лотошино́ — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

Включало 43 населённых пункта, крупнейший из которых — посёлок городского типа Лотошино.

История 
В ходе муниципальной реформы, проведённой после принятия федерального закона 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Московской области были сформированы городские и сельские поселения.

Городское поселение Лотошино было образовано 1 января 2006 года согласно закону Московской области от 28 февраля 2005 г. № 59/2005-ОЗ «О статусе и границах Лотошинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

В состав городского поселения вошли посёлок городского типа Лотошино и ещё 42 сельских населённых пункта Кировского, Михалёвского, Монасеинского и Ушаковского сельских округов. Старое деление на сельские округа было отменено позже, в 2006 году.

26 мая 2019 года Лотошинский муниципальный район был упразднён, а все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование —  городской округ Лотошино.

Население

Состав 
В состав городского поселения Лотошино входят 43 населённых пункта (1 посёлок городского типа, 2 посёлка, 1 село и 39 деревень):

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения Лотошино
 Городское поселение Лотошино на официальном сайте Лотошинского муниципального района

Упразднённые муниципальные образования Лотошинского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2019 году